Флаг муниципального образования Атама́нское сельское поселение Павловского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 21 апреля 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4073.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к дине 2:3, состоящее из двух равновеликих вертикальных полос: малиновой (у древка) и синей (голубой) и несущее посередине (на границе полос) изображение креста на скрещённых булаве и шашках в жёлтом и белом цветах».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

Синий цвет (лазурь) символизирует чистое небо, честь, искренность, добродетель, возвышенные устремления.

Пурпурный цвет (малиновый) является определяющим цветом запорожских казаков и указывает на то, что многие жители станицы являются потомками запорожских (черноморских) казаков.

Малиновый цвет (пурпур) является символом цветущей земли, верности, скромности, набожности.

Жёлтый цвет (золото) символизирует основной вид экономической деятельности — выращивание зерновых, достаток, процветание.

Крест с расширенными концами (лапчатый) является символом Запорожских (черноморских) казаков, потомки которых в настоящий момент проживают в поселении, а также символизирует верность, мужество.

Золотая атаманская булава является гласным элементом и аллегорически указывает на то, что жители поселения и окрестностей составляли Атаманский полк, от которого станица и получила в 1914 году своё наименование.

Казачьи шашки без ножен символизируют мужество, отвагу и готовность встать на защиту родной земли в любой момент.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением булавы